Diego Corrientes Mateos, bandoler espanyol.
 Diego Corrientes o El bandido generoso (1848), drama de José María Gutiérrez de Alba.
 Diego Corrientes (pel·lícula de 1914), pel·lícula muda espanyola dirigida per Alberto Marro 
 Diego Corrientes (pel·lícula de 1924), pel·lícula muda espanyola dirigida per José Buchs Echeandia
 Diego Corrientes (pel·lícula de 1937). pel·lícula espanyola d'Ignasi F. Iquino
 Diego Corrientes (pel·lícula de 1959). pel·lícula espanyola d'Antonio Isasi Isasmendi
 Diego Corrientes. Historia de un bandido célebre, novel·la de Manuel Fernández y González de 1866.